Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2013/14 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2013/14 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2013 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 13 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 8 Vereine je zwei zusätzliche Jugendspieler und 5 Vereine je einen zusätzlichen Jugendspieler. Während König Tegel mit 11 eingesetzten Spielern auskam, setzten die OSG Baden-Baden, die SG Trier und Werder Bremen jeweils 17 Spieler ein. Insgesamt kamen 237 Spieler zum Einsatz, von denen 23 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbeste Spieler waren Konstantin Landa (SV Mülheim-Nord) und David Baramidze (SV Hockenheim) mit jeweils 10,5 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Étienne Bacrot (OSG Baden-Baden).
Mit Peter Lichman (Werder Bremen) und Stefan Schmidt (SC Viernheim) erzielten zwei Spieler 100 %, wobei Lichman zwei Partien spielte, Schmidt eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2013), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2013; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, LAT = Lettland, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SK Turm Emsdetten

SC Viernheim

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSG Baden-Baden

SG Trier

Hamburger SK

Werder Bremen

Schachfreunde Berlin

Schachclub Eppingen

SV 1930 Hockenheim

SV Griesheim

König Tegel

FC Bayern München

Anmerkungen 
 Die GM-Norm von Réne Stern wurde aus 10 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Matthias Blübaum ergab sich durch die Zusammenfassung der Ergebnisse aus 1. Bundesliga und 2. Bundesliga und wurde aus 12 Partien erspielt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2013/14 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2013
Schach 2014